Olaszország
Cossano Belbo, település Olaszországban, Piemont régióban, Cuneo megyében
Cossano Canavese, település Olaszországban, Piemont régióban, Torino megyében